Афанасий Емельянович Гордиенко (1898 — 1943) — участник Великой Отечественной войны, снайпер 1-го стрелкового батальона 50-го Гвардейского стрелкового полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии.

Биография 
Точная дата и место рождения неизвестны.

На фронте Великой Отечественной войны с 1942 года, призван Самаркандским военкоматом. Был другом Героя Советского Союза — Николая Яковлевича Ильина, тоже снайпера. Кандидат в члены ВКП(б). 

После гибели Ильина (4 августа 1943 года), его именная винтовка  была передана Афанасию Гордиенко, к которой прикрепили табличку с надписью: «Имени Героев Советского Союза X. Андрухаева и Н. Ильина». В настоящее время эта винтовка-трёхлинейка хранится в Центральном музее Вооружённых Сил СССР.

Погиб в августе 1943 года в боях за город Харьков.

Награды 
 Два ордена Красной Звезды (9.12.1942 за 75 уничтоженных фашиста, 5.02.1943 за 137 уничтоженных фашистов) 
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Посмертно представлялся к званию Героя Советского Союза, в наградном листе был указан 425 истребленный фашист. Приказом № 0197/Н от 30.12.1943 г. войскам 37-ой армии был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Память

Примечания

Ссылки 
 soviet-aces-1936-53.ru
 Гордиенко Афанасий Емельянович
 Арутюнян С. С. Под знаменем гвардии. - Ер.: Айастан 1982.

Снайперы Великой Отечественной войны